Tecomate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tecomate, Sinaloa, Mocorito, 
 Tecomate, Tepetzintla, 
 Tecomate, Tantoyuca, 
 Tecomate, Puebla, Acatlán, 
 Tecomate, Platón Sánchez,